Die Abkürzung MOX steht für:

 Mischoxid, ein Stoffgemisch, das sich aus mehreren Oxiden zusammensetzt.
 MOX-Brennelemente, Mischoxid-Brennelemente in der Kerntechnik.
 Memory Only Linux, eine Linux-Distribution.

MOX